Институт газовых технологий () — американская некоммерческая организация, которая разрабатывает, демонстрирует и лицензирует новые энергетические технологии для частных и государственных клиентов, имея особый фокус на газовой промышленности. Институт расположен в Дес-Плейнс, штат Иллинойс.

История 

В 1941 году в Иллинойсском технологическом институте был основан Institute of Gas Technology.

В 1976 году федеральным правительством был основан Gas Research Institute. Он финансировался из налога на межштатные поставки природного газа.

В 2000 году механизи финансирования Gas Research Institute был упразднён, вследствие чего Gas Research Institute и Institute of Gas Technology были объединены и образовали Gas Technology Institute.

В 2006 году здание, где прежде находился институт, занял Shimer College, поселившийся там после переезда из Уокиган, штат Иллинойс.

Примечания 

Природный газ
НИОКР
Научные институты США